Bembenek ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Bembenek (* 1967), deutscher Basketballnationalspieler
 Lothar Bembenek (* 1946), deutscher Politikwissenschaftler